

Geografia 
 Laval – comune francese nel dipartimento francese dell'Isère
 Laval – comune francese nel dipartimento francese della Mayenne
 Arrondissement di Laval – una suddivisione amministrativa francese, situata nel dipartimento della Mayenne e nella regione dei Paesi della Loira
 Laval – città del Canada, nella provincia del Québec
 Laval – frazione del comune italiano di Pragelato (provincia di Torino)
Altri comuni francesi:
 Laval-Atger – comune francese nel dipartimento francese di Lozère
 Laval-d'Aix – comune francese nel dipartimento francese di Drôme
 Laval-d'Aurelle – comune francese nel dipartimento francese di Ardèche
 Laval-de-Cère – comune francese nel dipartimento francese di Lot
 Laval-du-Tarn – comune francese nel dipartimento francese di Lozère
 Laval-en-Brie – comune francese nel dipartimento francese di Seine-et-Marne
 Laval-en-Laonnois – comune francese nel dipartimento francese di Aisne
 Laval-le-Prieuré – comune francese nel dipartimento francese di Doubs
 Laval-Morency – comune francese nel dipartimento francese di Ardennes
 Laval-Pradel – comune francese nel dipartimento francese di Gard
 Laval-Roquecezière – comune francese nel dipartimento francese di Aveyron
 Laval-Saint-Roman – comune francese nel dipartimento francese di Gard
 Laval-sur-Doulon – comune francese nel dipartimento francese di Haute-Loire
 Laval-sur-Luzège – comune francese nel dipartimento francese di Corrèze
 Laval-sur-Tourbe – comune francese nel dipartimento francese di Marne
 Laval-sur-Vologne – comune francese nel dipartimento francese di Vosges
 Bonchamp-lès-Laval – comune francese nel dipartimento francese di Mayenne
 Le Poët-Laval – comune francese nel dipartimento francese di Drôme
 Magnac-Laval – comune francese nel dipartimento francese di Haute-Vienne
 Mont-de-Laval – comune francese nel dipartimento francese di Doubs
 Saint-Genis-Laval – comune francese nel dipartimento francese di Rhône
 Saint-Germain-Laval (Loira) – comune francese nel dipartimento francese di Loire
 Saint-Germain-Laval (Senna e Marna) – comune francese nel dipartimento francese di Seine-et-Marne
 Saint-Pierre-Laval – comune francese nel dipartimento francese di Allier
 Viols-en-Laval – comune francese nel dipartimento francese di Hérault

Persone 
 Laval – famiglia nobile francese
 Pierre Laval (1883-1945) – politico francese